Die Abkürzung AQ steht für:
 Advanced Queuing, das Messaging-Verfahren von Oracle
 Aloha Airlines, eine hawaiische Fluggesellschaft, als IATA-Code
 Abhängigenquotient, ein Begriff aus der Demographie
 Antarktika, als Landescode nach ISO 3166-1
 Aquila Airways, ehemalige britische Fluggesellschaft (IATA- und ICAO-Code)
 italienisches Kfz-Kennzeichen für Provinz L’Aquila
 Aufklärungsquote, das Verhältnis der aufgeklärten Fälle zu den polizeilich registrierten Straftaten
 Autismus-Spektrum-Quotient, ein von Simon Baron-Cohen und Kollegen veröffentlichter Test auf Symptome von Autismus
 Autobahnquerung
 Anzeigequerschnitt, die Bezeichnung für Standorte von Wechselverkehrszeichenbrücken auf Autobahnen
 AQ Austria, Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria

Die Abkürzung aq steht für:
 „in wässriger Lösung“, von lat. ‚aqua‘ Wasser, siehe  Wässrige Lösung
 .aq, die Top-Level-Domain der Antarktis
 aquarius, das Tierkreiszeichen Wassermann in der Astrologie 

AQ